Anthonie Johannes Theodorus Janse – entomologo sudafricano
 Axel Janse – ginnasta svedese
 Jacques Janse van Rensburg – ex ciclista su strada sudafricano
 Jens Janse – calciatore olandese, difensore
 Reinardt Janse van Rensburg – ciclista su strada sudafricano